Le Pays de Saint-Flour Haute-Auvergne  est une structure intercommunale française située dans le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Situation 
Le Pays de Saint-Flour - Haute Auvergne couvre la moitié Est du département du Cantal, son territoire correspond approximativement à celui de l'arrondissement de Saint-Flour.

Description 
 Date de reconnaissance : 
 Surface : 2 266 km²
 Villes principales :  Saint-Flour, Murat, Massiac, Neussargues en Pinatelle, Neuvéglise-sur-Truyère.

Composition 
Jusqu'en 2016, le pays était composé de sept communautés de communes. Depuis le , celles-ci sont au nombre de deux.

Composition depuis le 1er janvier 2017

Composition initiale jusqu'en 2016

Démographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Site officiel du Pays de Saint-Flour - Haute Auvergne

Notes et références

Notes

Références 

Saint-Flour - Haute Auvergne
Saint-Flour (Cantal)